Jambon-beurre, un sandwich.
 Théorème du sandwich au jambon, le nom d'un théorème mathématique.

Voir aussi 
 Grand jury (droit).